Kartellgesetz heißen folgende Gesetze:
 das deutsche Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)
 das österreichische Bundesgesetz gegen Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen (KG), siehe Kartellgesetz (Österreich) 
 das schweizerische Bundesgesetz über Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen (KG), siehe Kartellgesetz (Schweiz)

Umgangssprachlich nach dem Zweck:
 Sherman Antitrust Act,  die US-amerikanische Antitrust-Gesetzgebung
 Anti-Monopolgesetz, Japan

Siehe auch:
 Kartellrecht für allgemeine Informationen